Duschl ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Duschl (1938–2020), deutscher Radrennfahrer
 Mathias Duschl (1916–1991), deutscher Politiker (SPD), MdL